Thalamoporellidae är en familj av mossdjur. Thalamoporellidae ingår i ordningen Cheilostomatida, klassen Gymnolaemata, fylumet mossdjur och riket djur. I familjen Thalamoporellidae finns 63 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Thalamoporellidae